

Astronomia
 11115 Kariya – asteroide della fascia principale

Geografia
 Kariya – città giapponese della prefettura di Aichi

Persone
 Martin Kariya – hockeista su ghiaccio canadese
 Paul Kariya – hockeista su ghiaccio canadese
 Tetsu Kariya – fumettista e saggista giapponese